Александар «Са́ша» Вуя́чич (, , ; род. 8 марта 1984 года в Мариборе, СР Словения, СФР Югославия) — словенский баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника. Был выбран под 27-м номером на драфте НБА 2004 года командой «Лос-Анджелес Лейкерс».

Спортивное прозвище — «Машина» ().

Карьера в НБА 
25 июля 2008 года подписал трёхлетний контракт с клубом «Лос-Анджелес Лейкерс» на 15 миллионов долларов. 15 декабря 2010 года в результате трехстороннего обмена Вуячич оказался в «Нью-Джерси Нетс», в обмене участвовали клубы «Лос-Анджелес Лейкерс» (Джо Смит), «Нью-Джерси Нетс» (Вуячич + два пик-драфта) и «Хьюстон Рокетс» (Терренс Уильямс).

Личная жизнь 
У Саши есть сестра Нина и брат Алёша. Его отец — сербский баскетбольный тренер Васо Вуячич. Родители живут на ранчо Палос-Вердес в Калифорнии, сам он живёт в Редондо-Бич. Помимо баскетбола, Саша увлекается волейболом, теннисом и футболом. Встречался с российской теннисисткой Марией Шараповой. 21 октября 2010 года было объявлено о помолвке Вуячича и Шараповой. 31 августа 2012 года Мария Шарапова объявила, что пара рассталась и свадьба отменяется.

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Неформат

Баскетболисты Словении
Игроки БК «Аматори Удине»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки БК «Анадолу Эфес»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки БК «Рейер Венеция»
Игроки БК «Баскония»
Игроки БК «Истанбул Бююкшехир Беледиеспор»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки БК «Ауксилиум Торино»
Игроки БК «Скалигера Верона»